Sechs Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Somers:

 USS Somers (1812), ein Schoner
 USS Somers (1842), eine Brigg
 USS Somers (TB-22), ein Torpedoboot, in Dienst von 1898 bis 1919
 USS Somers (DD-301), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1930
 USS Somers (DD-381), ein Zerstörer und Typschiff der Somers-Klasse, in Dienst von 1937 bis 1945
 USS Somers (DD-947), ein Zerstörer der Forrest-Sherman-Klasse, in Dienst von 1959 bis 1982